El Tacoronte  término puede referirse a:

 Tacoronte, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife —Canarias, España—;
 Tacoronte, ciudad y capital administrativa de dicho municipio;
 Tacoronte, arciprestazgo de la diócesis de Tenerife;
 Tacoronte, antiguo reino o menceyato guanche; o
 Tacoronte-Acentejo, comarca vitivinícola y denominación de origen de la isla de Tenerife.